L'expression derby de Tunis renvoie à une rencontre sportive opposant les principaux clubs de Tunis.

Football 
 La rencontre opposant le Club africain et l'Espérance sportive de Tunis est surnommée le derby tunisois
 La rencontre opposant le Club africain ou l'Espérance sportive de Tunis au Stade tunisien est surnommée le petit derby tunisois